Die Slowenische Eishockeyliga wird seit 1991 ausgetragen. Bisher gewannen fünf verschiedene Vereine den Titel: HDD Olimpija Ljubljana (15-mal), der HK Jesenice (neunmal), HDD Jesenice (dreimal), der HK Olimpija Ljubljana (zweimal) und der HK Triglav Kranj (einmal). 2020 gab es keinen Meister, weil die Meisterschaft wegen der COVID-19-Pandemie nach dem Halbfinale abgebrochen werden musste. Ab der Saison 2007/08 spielt HDD Olimpija Ljubljana in der Österreichischen Eishockeyliga EBEL und nahm an der Slowenischen Meisterschaft erst ab den Playoff-Halbfinals oder der Finalrunde teil. Der HK Jesenice spielte von 2006 bis 2012 in der EBEL und nahm deshalb ebenfalls nur an der Finalrunde der slowenischen Eishockeyliga teil. Ab 2012 spielten der HK Slavija Ljubljana und HK Triglav in der INL und stiegen in Slowenien ebenfalls erst in den Playoffs ein. 2014 nahm anstelle des HK Triglav das ebenfalls in der INL spielende Team Jesenice erst ab den Playoffs teil.

Seit 2014 nehmen alle Mannschaften auch an der Hauptrunde der slowenischen Meisterschaft teil.

Meisterschaften nach Mannschaften 
 15 Meisterschaften: HDD Olimpija Ljubljana (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016)
 9 Meisterschaften: HK Jesenice (1992, 1993, 1994, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011)
 3 Meisterschaften: HDD Jesenice (2015, 2017, 2018)
 2 Meisterschaften: HK Olimpija (2019, 2022)
 1 Meisterschaft: HK Triglav Kranj (2021)

Liste (Eishockey)
Meister